Teli kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Telí, ås, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou,

Kina 

 Tieli (häradshuvudort i Kina), Heilongjiang, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar